Ко́лтон Орр (; 3 марта 1982, Виннипег, Канада) — профессиональный канадский хоккеист и тренер, тафгай. Амплуа — крайний нападающий.

Игровая карьера 

На драфте НХЛ не выбирался. 19 сентября 2001 года как свободный агент подписал контракт с «Бостон Брюинз». 29 ноября 2005 приобретён с драфта отказов командой «Нью-Йорк Рейнджерс».

13 июня 2013 года подписал новый контракт с «Торонто» сроком на 2 года и на сумму 1,85 миллиона долларов.

Сезон 2014/15 Орр начал в АХЛ в клубе «Торонто Марлис». 9 апреля 2015 года, перед последним матчем регулярного сезона, Орр был вызван в «Мейпл Лифс». Свой последний матч за «Торонто» он сыграл 11 апреля против «Монреаль Канадиенс».

3 октября 2015 года Орр подписал контракт с клубом АХЛ «Стоктон Хит».

В мае 2019 года вошёл в группу владельцев юниорской команды «Данбери Колониалс», а в сентябре назначен главным тренером женской команды «Коннектикут Уэйл», выступающей в Национальной женской хоккейной лиге.

Младший брат Колтона Джеймисон Орр (род. 1986) играл нападающим в низших юниорских лигах.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Стоктон Хит»
Тафгаи НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Коннектикут Уэйл»